La Liga Noruega de Fútbol se puede referir a las siguientes competiciones de fútbol entre clubes de Noruega:

 Tippeligaen, la máxima categoría del sistema de ligas de fútbol de Noruega.
 Adeccoligaen, la segunda división del sistema de ligas de fútbol de Noruega.